Een overzicht van gemeenten in de Spaanse provincie Málaga. In de eerste kolom staat het gemeentenummer, waarvan de eerste twee cijfers verwijzen naar de provincie met nummer 29000.

 
Malaga